Édouard Kutter est porté par plusieurs personnalités :

 Édouard Kutter (1887-1978), photographe luxembourgeois ;
 Édouard Kutter (1934-2022), photographe luxembourgeois.